Пермь является муниципальным образованием. Законом Пермской области от 11.02.2005 № 2038—446 Пермь  наделена статусом городского округа с утверждением границ (в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями).

Система органов местного самоуправления закреплена в Уставе города Перми принятом решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 № 150 .

Состав 
Представительным органом городского самоуправления является Пермская городская Дума , состоящая из 36 депутатов, избираемых населением города сроком на пять лет.

Высшим должностным лицом городского округа является Глава города Перми, избираемый Пермской городской Думой сроком на пять лет.
С марта 2006 по ноябрь 2016 года Глава города также осуществлял полномочия председателя Пермской городской Думы.

Исполнительно-распорядительным органом городского самоуправления является администрация города Перми , руководство которой осуществляет Глава города Перми-глава администрации города Перми . В СМИ для этой должности обычно используется неофициальное название «сити-менеджер». К компетенции администрации города относится решение ключевых социально-экономических задач местного значения:
 разработка проекта городского бюджета и его исполнение;
 разработка программ социально-экономического развития и их исполнение;
 управление и распоряжение муниципальной собственностью;
 контроль за землепользованием, состоянием застройки и благоустройства;
 обеспечение предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, городского пассажирского транспорта общего пользования, жилищно-коммунального хозяйства и других в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.
Структурными подразделениями администрации города являются аппарат администрации, департаменты (имущественных отношений, экономики и инвестиций, финансов, планирования и развития территории города и др.), муниципальные управления (внешнего благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и др.), комитеты (по образованию и науке, по транспорту, социальной защиты населения и др.), отделы (по работе с общественностью и развитию самоуправления, по межведомственной координации антинаркотической деятельности и др.), комиссия по делам несовершеннолетних, муниципальная инспекция по содержанию территории города.

Управление внутригородскими территориями осуществляют территориальные органы администрации города — администрации районов и администрация посёлка Новые Ляды. Их главы назначаются на должность и освобождаются от должности главой администрации города Перми с согласия Пермской городской Думы.

Для осуществления муниципального финансового контроля и контроля за управлением муниципальной собственностью Пермской городской Думой в 2005 году образован контрольный орган местного самоуправления — Контрольно-счётная палата города Перми .

См. также 
 Градоначальники Перми

Примечания

Ссылки 
 Здание городской Администрации (Street View)

Пермь